Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Andy Ram che hanno battuto in finale Amir Hadad e Harel Levy 7-65, 7-66.

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (Campioni)
 Jaroslav Levinský /  Petr Pála (semifinali)

 Andrew Kratzmann /  Vladimir Volčkov (quarti di finale)
 Amir Hadad /  Harel Levy (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2003